Josep Busquets i Quintana (La Garriga, 1711 - San Francisco de Altagracia, Guaiana veneçolana, 1783), missioner caputxí.
 Josep Busquets i Òdena (Fontscaldes, 1914-Barcelona, 1998), escultor.
 Josep Busquets Costa (Granollers, 2 de març de 1999), més conegut com a Pep Busquets, jugador de basquetbol.